Вороницын — фамилия; имеет женскую форму Вороницына.
 Вороницын, Иван Петрович (28 января 1885, Нарва — 25 января 1938, Пермская обл.) — российский революционер и публицист.
 Вороницын, Константин Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.